Абсолютный чемпионат СССР по самбо 1978 года на призы газеты «Красная Звезда» проходил в Кстово 3—4 декабря в городской Школе самбо. Главным судьёй соревнований был Владимир Снастин, первый в мире судья международной категории по самбо. Соревнования носили экспериментальный характер. Участники были разбиты на четыре весовых категории: до 60, 75, 90 кг и абсолютная категория.

Медалисты

Ссылки 
 

Декабрь 1978 года
Спортивные соревнования в Кстове
Чемпионаты СССР в 1978 году
1978 год в самбо
Борьба в СССР в 1978 году
Чемпионаты СССР по самбо
1970-е годы в Нижегородской области